wysokie napięcie – napięcie elektryczne wyższe od pewnej umownej granicy
 Wysokie napięcie (Manpower) – amerykański dramat kryminalny z 1941 roku
 Wysokie napięcie – ekonomiczna gra planszowa